Крис Клейн (; родился 4 января 1976 года в городе Сент-Луис, США) — американский футболист, полузащитник известный по выступлениям за «Канзас-Сити Уизардс», «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной США.

Клубная карьера 
Клейн начал заниматься футболом во время обучения в Индианском университете, он выступал за команду учебного заведения.

В 1998 году Крис был выбран на драфте клубом «Канзас-Сити Уизардс». В том же году он дебютировал в MLS и постепенно завоевал место в стартовом составе. Начиная со второго сезона Клейн стал одним из лидеров команды и командообразующим футболистов «волшебников». В 2000 году Крис завоевал Кубок MLS, а также стал обладателем MLS Supporters' Shield. В 2004 он помог команде выиграть Кубок Ламара Ханта.

В 2006 году Крис покинул «Уизардс» и два года выступал за «Реал Солт-Лейк». В 2007 году Клейн перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси». За новую команду он сыграл более 100 матчей во всех турнирах и во второй раз стал обладателем MLS Supporters' Shield. В 2010 году Клей завершил карьеру и некоторое время работал в должности президента «Гэлакси».

Международная карьера 
25 октября 2000 года в товарищеском матче против сборной Мексики Клейн дебютировал за сборную США. 19 января 2003 года в поединке против сборной Канады он забил свой первый гол за национальную команду. В том же году Крис в составе национальной команды принял участие в Кубке Конфедераций. На турнире он сыграл в матче против сборной Бразилии.

Голы за сборную США

Достижения 
Командные

 «Канзас-Сити Уизардс»
 Обладатель Кубка MLS — 2000
 Обладатель MLS Supporters' Shield — 2000
 Обладатель Кубка Ламара Ханта — 2004

 «Лос-Анджелес Гэлакси»
 Обладатель MLS Supporters' Shield — 2010

Примечания

Ссылки 
 
 MLS player profile 
 
 Profil

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Игроки ФК «Реал Солт-Лейк»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»